Euroliga 2013./14. pedeset i prvo je izdanje elitnog europskog klupskog vaterpolskog natjecanja. Branitelj naslova Crvena zvezda mora proći kvalifikacije zbog znatnih promjena koje je LEN uveo kako bi se smanjili troškovi i natjecanje učinilo atraktivnijim. Broj momčadi smanjen je na 12, koje su raspoređene u dvije skupine po šest. Na završnom turniru koji je na rasporedu 29. i 30. svibnja 2014. će umjesto 4 igrati 6 momčadi. Domaćin završnog turnira Eurolige 2013./14. je Barcelona koja ima klub Barcelonetu koji domaćinstvom osigurava nastup. LEN radi sve kako bi popularizirao ovo natjecanje. Pomoći će u tome i povećani nagradni fond od 286 500 eura. Novom prvaku Europe namijenjeno je 50 000 eura (do sada je dobivao 17 000), doprvaku 40 000, a dvanaesta momčad zaradit će 4 500 eura.

Barceloneta je potpuno neočekivano osvojila svoj prvi naslov prvaka Europe. Na završnom turniru podbacili su favoriti Pro Recco koji je u krnjoj četvrtzavršnici na peterce ispao od Partizana i Primorje koje je u poluzavršnici izgubilo od Barcelonete premda je dominiralo u svim natjecanjima cijelu sezonu. U završnici je Barceloneta svladala favorizirani Radnički.

Kvalifikacije

Prvi krug

Drugi krug

Treći krug 

|}

Crvena zvezda u prethodnoj je sezoni osvojila srbijansko prvenstvo i kup i Euroligu. Međutim, morala je igrati kvalifikacije. U doigravanju za ulazak u fazu skupina zapao ju je najteži mogući protivnik, Pro Recco. U prvoj utakmici u gostima 26. listopada 2013. uvjerljivo je izgubila 9:5. U uzvratu 9. studenog posve je neočekivano uspjela sustići zaostatak i pogotkom Avramovića 1.4 sekunde prije kraja za 11:7 izborila raspucavanje peteraca. Šefik je dvaput obranio, ali je u posljednjem nizu igrač Zvezde pogodio vratnicu i Pro Recco je izborio fazu skupina. Dana 30. studenog 2013. u Bečeju je odigrana utakmica Europskog superkupa u kojoj je Zvezda pobijedila osvajača Kupa LEN kragujevački Radnički 9:8. Tako klub koji je u prethodnoj sezoni osvojio sve što se može osvojiti (domaće prvenstvo i kup, Euroligu i Europski superkup) nije branio naslov prvaka Europe.

Natjecanje 

U fazu skupina izravno se plasiralo osam klubova.

Skupina A

Skupina B

Završni turnir

Četvrtzavršnica

Za 5. mjesto 

Pro Recco: Stefano Tempesti, Federico Lapenna, Madaras, Pietro Figlioli, Alex Giorgetti, Maurizio Felugo, Mlađan Janović, Matteo Aicardi, Niccolo' Figari, Maro Joković, Aleksandar Ivović, Massimo Giacoppo, Giacomo Pastorino. Trener: 

Leonessa Brescia: Marco Del Lungo, Giuseppe Valentino, Christian Presciutti, Ugo Jerome Francois Marc Croussilat, Guilleermo Molina Rios, Valerio Rizzo, Daniele Giorgi, Alessandro Nora, Nicholas Presciutti, Michael Alexandre Bodegas, Francesco Di Fulvio, Christian Napolitano, Brando Dian. Trener:

Poluzavršnica 

Radnički: Trener: Uroš Stevanović

Partizan: Slobodan Šoro, Lucas Gielen, Dušan Mandić, Nemanja Vico, Gavril Subotić, Nikola Tomašević, Miloš Ćuk, Nikola Dedović, Uroš Čučković, Đorđe Tanasković, Ognjen Stojanović, Nikola Jakšić, Dimitrije Rističević. Trener: 

Primorje: Frano Vićan, Petar Muslim, Cosmin Radu, Daniel Varga, Ivan Buljubašić, Denes Varga, Xavier Garcia, Sandro Sukno, Anđelo Šetka, Paolo Obradović. Trener: Ivan Asić

Barceloneta: Daniel Lopez Pinedo, Balazs Marton Szirány Somogyi, Felipe Perrone Rocha, Alberto Munarriz Egaña, Albert Espaňol Lifante, Marc Minguell Alferez, Marc Roca Barceló, Gonzalo Oscar Echenique, Nemanja Ubović, Francisco Fernandez Miranda, Ruben De Lera Calero, Marko Petković, Mario Lloret Gomez. Trener:

Za 3. mjesto

Završnica

Vanjske poveznice 
 (eng.) lenresults , LEN Liga prvaka 2013./14.
 (eng.) LEN  LEN presented the new Champions League

Izvori 

2013-14